Пушкино (нем. Göritten) — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Пригородного сельского поселения.

История 
До 16 века территория поселения не была заселена. Первые жители поселились только при герцоге Пруссии Альбрехте (1525–1568). После чумной катастрофы около 1710 года там обосновались выходцы из Пфальца и Вюртемберга, которым прусский король Фридрих Вильгельм I построил церковь.

В 1910 году в имении Göritten было 312 жителей, тогда как в сельской общине Göritten было зарегистрировано всего 55 человек. Оба района были объединены 30 сентября 1928 года и образовали новую сельскую общину Гёриттен. 1 апреля 1937 года поселок Йогельн (ныне несуществующий) был включен в состав Гёриттена. 

В 1947 году поселку было присвоено название Пушкино и одновременно было передано Покрышкинскому сельсовету .  До 1975 года само Пушкино становилось административным центром этого сельсовета. С 2008 по 2018 год место относилось к  волости Пригородное сельское поселение, а затем -  к городскому округу Нестеров.

Население 
До 1945г.

После 1991г.

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района